Van Zandt peut se référer à :

Patronyme 
Marie van Zandt (1858-1919), cantatrice américaine d'origine néerlandaise ;
Nina Van Zandt (1862-1936), activiste américaine d'origine néerlandaise ;
Philip Van Zandt (1904-1958), acteur néerlandais ;
Steven Van Zandt (1950-), auteur-compositeur, guitariste, producteur et acteur américain ;
Townes Van Zandt (1944-1997), auteur-compositeur, chanteur et guitariste américain ;
Nils van Zandt (1980-), disc-jockey néerlandais.

Autres 
Comté de Van Zandt (Texas).